
Termin -{TCT}- ima više značenja.

 Genetički kod za serin
 Tokotrienol, grupa od četiri izomera koji sačinjavaju vitamin E